Amerikai Egyesült Államok
Tonopah (Arizona)
Tonopah (Nevada)